Арукюла (Aruküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Арукюла — селище у волості Раазіку повіту Гар'юмаа.
 Арукюла — село у волості Вінні повіту Ляене-Вірумаа.
 Арукюла — село у волості Алутаґузе повіту Іда-Вірумаа.
 Арукюла — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Арукюла — село у волості Люґанузе повіту Іда-Вірумаа.
 Арукюла — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Арукюла — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Арукюла — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.